Манюэль () — французская фамилия.

 Манюэль, Жак Антуан ( 1775—1827) — французский политический деятель.
 Манюэль, Пьер Луи (1751—1793) — французский публицист и политик, генеральный прокурор-синдик Парижской коммуны.
 Манюэль, Эжен (Eugène Manuel; 1823—1901) — французский писатель.

Примечания

См. также 
 Мануэль
 Мануил